Goodhew ist der Familienname folgender Personen:

 Denney Goodhew (* 1952), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Duncan Goodhew (* 1957), britischer Schwimmer
 Jo Goodhew (* 1961), neuseeländischer Politiker
 Victor Goodhew (1919–2006), britischer Politiker